Undine Gruenter (orthographié Grunter à l'État-civil), née le  à Cologne (Allemagne) et morte le  à , est une romancière, nouvelliste et poétesse allemande.

Biographie  

Undine Gruenter naît le  à Cologne en Allemagne, fille de la romancière, essayiste et traductrice Astrid Gehlhoff-Claes et de l'historien et universitaire Rainer Gruenter. Elle étudie le droit à Heidelberg et à Bonn (1973-1979), puis la philosophie et la littérature à Wuppertal (1980-1986).         

Elle s'installe à Paris en 1987.         

Elle a été mariée de 1987 jusqu'à son décès au journaliste et critique allemand Karl-Heinz Borher (1932-), alors correspondant à Paris du journal littéraire Merkur dont il est l'un des fondateurs.         

Atteinte de la maladie de Charcot, elle décède le  dans le , quelques mois après la parution de son troisième roman Das Versteck des Minotauros (en français : La Cache du Minotaure). Publication posthume en 2004, Der verschlossene Garten (en français : Le Jardin clos) est considéré par beaucoup comme son chef-d'œuvre.         

La réalisatrice suisse Anita Hugi consacre en 2016 un documentaire de 53 minutes, Das Projekt der Liebe / Le Projet d'aimer, à Undine Gruenter. Le film a été présenté en Compétition internationale du 34è Festival international du Film sur l'Art (FIFA) à Montréal et est lauréat du  2016 comme meilleur long métrage.

Œuvres

Romans 
Ein Bild der Unruhe, Hanser, 1986.
Vertreibung aus der Labyrinth, Hanser, 1992.
Das Versteck des Minotauros, Hanser, 2001.
En français : La Cache du Minotaure, Quidam éditeur, trad. Marielle Roffi, 2005.
Der verschlossene Garten, Hanser, 2004.
En français : Le Jardin clos, Quidam éditeur, trad. Marielle Roffi, 2007.

Recueils de nouvelles 
Nachtblind, Hanser, 1989.
En français : Aveugle la nuit, Le Seuil, trad. Claire de Oliveira, 1992.
Das gläserne Café, Bollmann, 1991.
Epiphanien, abgeblendet, Suhrkamp, 1993 - Rééd. Berliner Taschenbuch Verlag, 2010.
Sommergäste in Trouville, Hanser, 2003.
En français : Un été à Trouville, Jacques-Marie Laffont, 2004.
Pariser Libertinagen, Hanser, 2005.
En français (trois extraits) : Du côté de..., Le Visage vert, trad. Elisabeth Willenz,  2011.

Autres textes 
Der Autor als Souffleur. Journal 1986-1992, Suhrkamp, 1995.
Durch den Horizont, ein Poem, edition per procura, 2008.

Bibliographie partielle 
Vilas-Boas, G. (2003). O Minotauro e os labirintos contemporâneos. Cadernos de Literatura Comparada, 8/9, Dezembro de 2003, p. 245-271.
Schmeling, M. (2007). Narrativer Konstruktivismus in den Labyrinthen der Postmoderne : Undine Gruenter, Lars Gustaffson und Felix Philipp Ingold.  Hans Richard Brittnacher und Rolf-Peter Janz. Labyrinth und Spiel - Umdeutung eines Mythos. Wallstein Verlanf, 2007.
Wolting, M. (2009). Der Garten als Topos im Werk von Marie Luise Kaschnitz, Undine Gruenter und Sarah Kirsch. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego..
Kerebel, A. (2012). La Ville de Paris dans les nouvelles d'Undine Gruenter. Anna Madoeuf et Raffaele Cattedra. Lire les villes.  Panoramas du monde urbain contemporain, Presses universitaires François-Rabelais de Tours, 2012.

Références

Liens externes 

 

Romancière allemande
Romancière du XXe siècle
Romancière du XXIe siècle
Naissance en août 1952
Naissance à Cologne
Décès en octobre 2002
Décès dans le 13e arrondissement de Paris
Décès à 50 ans
Mort de la sclérose latérale amyotrophique
Personnalité inhumée au cimetière de Montmartre